Shaki (Azerbaidjan), ciutat al nord-oest de l'Azerbaidjan 
 Districte de Shaki, districte de l'Azerbaidjan 
 Kanat de Shaki o de Shakki, estat existent entre 1743 i 1819 al territori del modern Azerbaidjan amb capital a Shaki
 Shaki (Nigèria), ciutat de l'Estat d'Oyo a Nigèria 
 Shaki (Armènia), municipi de la província de (Siunia) a Armènia 
 Sheki (Etiòpia), ciutat d'Oròmia a Etiòpia